Se califica como normal todo aquello que se encuentra en su medio natural, es decir, lo que se toma como norma o regla social, aquello que es regular y ordinario para todos. En esta enciclopedia, el término normal puede hacer referencia:

 en las ciencias de la salud, a una persona normal,  cualquier individuo que carece de diferencias significativas con su colectivo;
 a la fuerza normal, que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma;
 a la distribución normal de probabilidad también conocida como distribución de Gauss;
 a una matriz normal, que conmuta con su conjugada traspuesta;
 a un vector normal, o simplemente la normal, un vector perpendicular a todos los vectores contenidos en un plano dado;
 a un número normal, un número real cuyas cifras en cualquier base están distribuidas siguiendo una distribución uniforme;
 al estado normal, por contraposición al estado superconductor;
 a normal, una forma de expresar la concentración en química;
 a la recta normal, la perpendicular a una recta tangente en su punto de tangencia.
 a la vía normal, la ruta de ascensión más utilizada en escalada o montañismo;
 a Normal, una población del estado de Illinois, Estados Unidos;
 a la escuela normal, institución dedicada a la formación de profesores;
 a The Normal, nombre artístico del productor musical Daniel Miller.